Supercoppa italiana 2004 byl sedmnáctý ročník soutěže o trofej Supercoppa italiana, tedy o italský fotbalový Superpohár. Střetly se v něm týmy AC Milán jakožto vítěz Serie A ze sezony 2003/04 a celek SS Lazio, který se ve stejné sezoně (tj. 2003/04) stal vítězem italského fotbalového poháru Coppa Italia.

Zápas se odehrál 21. srpna 2004 v italském městě Milán na Stadio Giuseppe Meazza. Zápas vyhrál a popáté získal tuhle trofej klub AC Milán.

Detaily zápasu

Odkazy

Reference

Související články 
 Supercoppa italiana

Supercoppa italiana
Zápasy AC Milán
Zápasy SS Lazio
Fotbal v Itálii v roce 2004